Kleber Filho ist der Name folgender Personen:

* Kléber Augusto Caetano Leite Filho (* 1998), brasilianischer Fußballspieler, siehe Klebinho
 Kleber Mendonça Filho (* 1968), brasilianischer Filmregisseur und Drehbuchautor